Ordem dos Pregadores
República Dominicana — algo ou alguém relativo à República Dominicana
 São Domingos (Goiás) — adjetivo de quem nasce na cidade de São Domingos, Goiás

Desambiguações de gentílicos